Tosksjön kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Tosksjön, Hälsingland, sjö i Ovanåkers kommun,  (20,2 ha)
Tosksjön, Lappland, sjö i Vilhelmina kommun, 

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn